Mokra Przełęcz (Góry Izerskie) – przełęcz w Górach Izerskich
 Mokra Przełęcz (Karkonosze) – przełęcz w Karkonoszach między Szrenicą a Sokolnikiem
 Przełęcz Mokra – inna nazwa Przełęczy pod Kopą